Enrique Eduardo Guillermo Salinas de Gortari (Mexico, 15 november 1952 - Huixquilucan, 6 december 2004) was een Mexicaans zakenman. Hij was de jongste broer van voormalig president Carlos Salinas. 

Op 6 december 2004 werd zijn lichaam gevonden in een geparkeerde Volkswagen Passat. Hij had een plastic zak over zijn hoofd. Aanvankelijk ging men uit van zelfmoord, maar later bleek moord waarschijnlijker. Over de dader is niets bekend.

In tegenstelling tot zijn broers Carlos en Raúl had hij geen reputatie van oneerlijkheid en criminaliteit.

Mexicaans ondernemer
vermoord persoon